C19H27NO3 – formula molecolare del nateglinide
C19H27NO3 – formula molecolare della tetrabenazina

Formule molecolari